New Market Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 New Market Township (Minnesota)
 New Market Township (Ohio)